Penso ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Penso (Melgaço)
 Penso (Sernancelhe)
 Penso (Santo Estêvão)
 Penso (São Vicente)

Penso ist der Familienname folgender Personen:

 Cândido Bento Maria Penso (1895–1959), Schweizer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Goiás
 Chris Penso (* 1982), US-amerikanischer Fußballschiedsrichter
 Hazdayi Penso (1914–1986), türkischer Basketballspieler
 Tori Penso (* 1985 oder 1986), US-amerikanische Fußballschiedsrichterin

Siehe auch:

 Penzo